Авксентий — мужское личное имя.

Известные носители 
 Авксентий Вологодский — преподобный Русской православной церкви; основатель Перцовой пустыни вблизи Вологды.
 Авксентий Дуросторский (IV век) — епископ города Дуростор, христианский писатель.
 Авксентий из Вифинии — отшельник, православный и католический святой, преподобный.
 Авксентий Медиоланский (IV век) — арианский богослов и епископ Милана.

 Авксентий (Галинский) (1782—1844) — ректор Воронежской семинарии, наместник Киево-Печерской лавры, настоятель Киево-Пустынно-Николаевского монастыря.
 Авксентий (Пастрас) (1912—1994) — предстоятель ИПЦ Греции (Синод Авксентия).
 Авксентий (Чепмен) (род. 1953) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома); епископ Этнинский.
 Авксентий (Чешмеджийский) (1798—1865) — епископ Константинопольского патриархата, митрополит Велесский; деятель Болгарской схизмы с 1860 года.